200 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 8 sierpnia, a finał konkurencji 9 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 1:56,97 (minimum A) i 2:01,06 (minimum B).

Obrońcą tytułu z Londynu był Chad le Clos.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem motylkowym mężczyzn